In 1984 werd het 70ste Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie werd gespeeld van 2 juni tot 6 december en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol. De competitie werd verdeeld over drie toernooien en één finalegroep. EC Pinheiros werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooit

Finalegroep

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense